Malloch kan som auktorsförkortning betyda:

 David Warren Malloch
 John Russell Malloch

Robotskapade auktorsförkortningar